Малая Гнилуша — топоним в России.

Населённые пункты 
 Малая Гнилуша — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Малая Гнилуша — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.

Реки 
 Малая Гнилуша — река в Ростовской области, приток Большой Гнилуши.
 Малая Гнилуша — ручей на западе Москвы, приток Москвы-реки.

См. также 
 Гнилуша
 Большая Гнилуша